Maschio

ist der Familienname von:
 Humberto Maschio (* 1933), argentinisch-italienischer Fußballspieler
 Robert Maschio (* 1966), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler

bezeichnet
 Maschio (Ligurien), ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Savona in Ligurien

 Maschio Gaspardo, italienischer Landmaschinenhersteller